Hades – w mitologii greckiej bóg świata zmarłych, także nazwa podziemnego świata pozagrobowego (zmarłych) oraz powszechny grób ludzkości
 Hades (Łukasz Bułat-Mironowicz) – polski raper
 Hades – postać z Rycerzy Zodiaku
 Hades – skała w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 HADES – eksperyment i detektor cząstek elementarnych
 HADES – system informatyczny
 Hadès – wzgórza w Kanadzie, w prowincji Quebec

Zobacz też 

 Hades Almighty – norweska grupa muzyczna